Варьете ( — букв. разнообразие) — термин, который может означать:

 Варьете — театральный развлекательный жанр. Иное название — мюзик-холл.
 «Варьете» — немой камершпиле-фильм 1925 года

См. также 

 Театр Варьете